Legion of Doom:
 Legion of Doom («Роковой Легион») — прозвище первого звена «Филадельфии Флайерз» в 1995—1997 годах.
 Legion of Doom («Легион неотвратимой судьбины») — группа американских хакеров, активно действовавшая с 1984-го по 1992-й годы.